Heiliger Christoph[orus] bzw. Sankt Christoph[orus]

 Christophorus, der Christusträger, Gestalt der frühchristlichen Legende
 Christophstag, 24. bzw. 25. Juli, Gedenktag des Heiligen und Lostag

Sankt Christoph oder Sankt Christof heißen folgende geographische Objekte:
 St. Christoph (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern
 St. Christof (Gemeinde Prigglitz), Ort bei Prigglitz, Niederösterreich
 St. Christoph am Arlberg, kleiner Wintersportort in der Arlbergregion und im Stanzertal in Tirol

Baulichkeiten:
 zahlreiche Kirchen des Heiligen, siehe Christophoruskirche

 Schloss St. Christof, Anwesen bei Prigglitz, Niederösterreich
  mehrere Schulen, siehe Christophorusschule

Sankt Christoph u. ä., Weiteres:
 St. Christophorus (Heilwasser), Wassermarke

Siehe auch:
 Christoph (Christof), zum Namen
 Christoph
 Christophorus